In 1921/22 werd het elfde Neder-Silezisch voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de Zuidoost-Duitse voetbalbond. 

FV 1920 Züllichau doorbrak de hegemonie van ATV Liegnitz werd kampioen en plaatste zich voor de Zuidoost-Duitse eindronde. De club werd laatste in de groepsfase. Na dit seizoen werden de Bezirksliga opgericht als nieuwe hoogste klasse en werd de 1. Klasse de tweede divisie waardoor een aantal clubs degradeerden.

1. Klasse

Glogau

Liegnitz

 Play-off

Er werd een finale om de titel gespeeld, al deed deze niet ter zake omdat door tijdsgebrek Blitz Liegnitz reeds naar de eindronde gestuurd werd.

Schweidnitz

 Play-off tweede plaats

Waldenburg

Wohlau
 Heen

 Terug

Eindronde

Externe links
 Euroleagues
 fussball-historie

Neder-Silezisch voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1921/22